Мануил II Палеолог (1350—1425) — византийский император (1391—1425).
 Мануил II (?—1254) — константинопольский патриарх (1243—1254).

См. также 
 Мануэл II (1889—1932) — последний король Португалии.